Interloire est une liaison ferroviaire française TER Centre et Pays de la Loire
 Interloire - ou InterLoire - est une organisation interprofessionnelle française représentant une partie des vignobles de la vallée de la Loire.